Два корабля Королевского флота назывались HMS Atlas, в честь Атласских гор:

 HMS Atlas — линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1782; отправлен на слом в 1821.
 HMS Atlas — 91-пушечный винтовой линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в Чатеме 21 июля 1860; после ходовых испытаний содержался в резерве, в строй не вводился; передан взаймы городскому Совету призрения бедных в июле 1881; отправлен на слом в 1904.